Heinrich Kruse ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Kruse (1815–1902), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Heinrich Kruse (Polizist) (* 1891), deutscher Polizist, Stellvertretender Befehlshaber der Ordnungspolizei im Oberpräsidium Münster 
 Heinrich Kruse (Politiker) (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Wilhelm Kruse (1931–2019), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Heinz Kruse (1940–2008), deutscher Sänger (Tenor)